Константи́н Фёдорович Баро́нов (, Смоленск — , Тбилиси) — советский военачальник, генерал-майор (1940).

Биография 
Русский.

Служил в Русской императорской армии с 1913 года. Окончил Виленское военное училище в Полтаве (в 1916 году окончил ускоренный курс военного времени).

Участник первой мировой войны, воевал на Северном и Юго-Западном фронтах. Служил в 85-м Выборгском пехотном полку 22-й пехотной дивизии: младший офицер, командир роты, командир батальона, был дважды ранен, неоднократно награждён. Последнее звание в РИА — поручик (1917).

В Красной Армии с 1918 года. В годы Гражданской войны в 1919 году был начальником маневренного отряда курсантов, затем командиром бригады курсантов. Участвовал в боях на 3ападном фронте в составе Эстляндской Красной армии по освобождению Эстонии от буржуазных националистов и белогвардейцев, в обороне Петрограда и Ямбургской наступательной операции против войск генерала Юденича. В 1920—1922 годах — командир стрелкового полка, бригады курсантов, начальник пехотных курсов на Южном фронте.

Член ВКП(б) с 1925 г. Окончил Высшие академические курсы комсостава при Военной академии РККА в 1924 году. Окончил Военную академию РККА имени М. В. Фрунзе в 1934 году (учился в ней с 1932 года).

С декабря 1934 года — командир 53-й стрелковой дивизии в Приволжском военном округе. С декабря 1940 года — командир 23-го стрелкового корпуса в Закавказском военном округе. 26 ноября 1935 года ему присвоено персональное воинское звание комбриг, а 4 июня 1940 года — генерал-майор.

Участие в Великой Отечественной войне 
С начала Великой Отечественной войны 23-й стрелковый корпус К. Ф. Баронова оставался в Закавказье и в боевых действиях не участвовал. В конце июля 1941 года в Закавказском военном округе на базе 23-го стрелкового корпуса была сформирована 45-я армия, командующим которой назначен генерал-майор К. Ф. Баронов. В августе 1941 года армия вошла в состав войск Закавказского фронта и выполняла задачи по прикрытию государственной границы с Турцией и частью сил — по охране коммуникаций в Иране, куда советские войска были временно введены на основе советско-иранского договора 1921 года. С октября 1941 года К. Ф. Баронов — командующий 47-й армией Закавказского фронта (30 декабря 1941 года переименован в Кавказский фронт.

В конце января 1942 года армия была передислоцирована на Керченский полуостров, вошла в состав Крымского фронта, где вела напряжённые бои с войсками 11-й немецкой армии. За то, что армии не удалось добиться существенных успехов, К. Ф. Баронов был 7 февраля 1942 года снят с должности командарма и понижен в должности. С марта 1942 года — исполняющий должность заместителя командующего 51-й армией Крымского фронта. В мае 1942 года войска фронта, в том числе и 51-й армии, потерпели жестокое поражение в ходе Керченской оборонительной операции и были вынуждены оставить Крым и эвакуироваться на Таманский полуостров. Там 51-я армия была передана Южному фронту, в июле армия была переброшена на р. Дон и вошла в состав Сталинградского, а затем Юго-Восточного и с октября — вновь Сталинградского фронтов. С 19 ноября 1942 года армия участвовала в контрнаступлении советских войск под Сталинградом. В январе—феврале 1943 года в составе войск Южного фронта армия участвовала в Ростовской наступательной операции. В июле 1943 года умер от болезни или вследствие осложнений от контузии. Похоронен в Тбилиси.

Семья 
Отец Баронов Федор Петрович, мать Баронова (Рединская) Варвара Антоновна, брат Баронов Михаил Федорович, племянница Баронова, Ирина Михайловна (дочь Михаила Федоровича).

Награды 
в Российской Императорской Армии
 орден Святой Анны З-й степени с мечами и бантом
 орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость»
 орден Святого Станислава З-й степени с мечами и бантом
 светло-бронзовая медаль «В память 300-летия царствования Дома Романовых».

в РККА
 орден Ленина
 орден Красного Знамени (22.02.1941)
 орден Суворова 2-й степени
 орден Кутузова 2-й степени
 орден Красной Звезды (16.08.1936)
 медали.

Отзывы сослуживцев 
53-я стрелковая дивизия родилась в огне гражданской войны, в 1919 году. Это было кадровое соединение со славными традициями. В предвоенные годы ею командовал генерал-майор К. Ф. Баронов, в прошлом офицер царской армии, человек исключительно собранный, образованный. Он прекрасно знал людей, был отличным организатором и воспитателем. В дивизии его уважали. Он любил дивизию и умело ею руководил. В апреле 1941 года Константин Федорович получил новое назначение. Мы все тяжело переживали его уход. (После узнали, что, командуя армией в Крыму, генерал Баронов был тяжело контужен. 15 июня 1943 года он умер. В том же году в станице Крымская погиб и его сын Вячеслав.)

Примечания

Литература 
 
 Вожакин М. Г. (общ.ред.). Великая Отечественная. Командармы. Военный биографический словарь. — —Жуковский: Кучково поле, 2005. — С. 17—18.
 Малашенко Е. И. Командармы Великой Отечественной войны. — ВИЖ. — № 1, 2005.
 Сидоров А. Д. Отдали жизнь за Родину. Список генералов, адмиралов, дивизионных и корпусных комиссаров Советской Армии и Военно-Морского Флота, погибших, умерших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны. // Военно-исторический журнал. 1992: № 6, 7, 9, 11 и 12; 1993: № 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 и 12; 1994: № 1, 2, 6.
 Соловьев Д. Ю. Все генералы Сталина. Том 2. — М., 2019. — ISBN 9785532106444. — С.36—37.
 ЦАМО РФ. Ф.32. Оп.11309. Д.139. Л.33-35.

Ссылки 
 Великая Отечественная. Командармы. Военный биографический словарь.
 47-я армия первого формирования
 Лев Мехлис. Инквизитор Красной Армии
 Лев Мехлис. Инквизитор Красной Армии
 СПИСОК генералов, адмиралов, дивизионных и корпусных комиссаров Советской Армии и Военно-Морского Флота, погибших, умерших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны (22.06.1941-09.05.1945), опубликованный в ВИЖ (с исправлениями и комментариями)
 «И помнит мир спасенный» (есть фото)

Выпускники Виленского военного училища
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Царские офицеры на службе в РККА
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Командующие армиями в Великой Отечественной войне
Участники Сталинградской битвы
Члены ВКП(б)
Похороненные в Тбилиси
Участники Керченской оборонительной операции